Баєр, також Беєр (, інші варіанти: ) — прізвище німецького походження. Означає «житель Баварії», «баварець».

Відомі носії 

Відомі носії:
 Август Баєр (1803—1875) — німецький історичний живописець.
 Адольф фон Беєр (1835—1917) — німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1905 року.
 Генріка Беєр (1782—1855) — польсько-німецька художниця.
 Готліб-Зігфрід Баєр (1694—1738) — німецький філолог, історик, один з перших академіків Петербурзької академії наук.
 Даніель Баєр (1977) — американський дипломат, представник США в ОБСЄ.
 Джорджина Баєр (1957) — новозеландська актриса, політик.
 Елла Баєр (Требе) (, уродж. Елла Баєр; 1902—1943) — німецька комуністка, антифашистка, член руху Опору під час Другої світової війни.
 Еміль Баєр (1876—1934) — американський гімнаст та легкоатлет.
 Ернст Баєр (1905—2001) — німецький фігурист.
 Ієронімус фон Баєр (1792—1876) — німецький правознавець, професор Ландсхутского університету.
 Йоган Баєр (1572—1625) — німецький астроном і юрист.
 Йозеф Якоб Баєр — прусський генерал-лейтенант XIX століття.
 Йожеф Баєр (1851—1919) — угорська історик театру.
 Йозеф Байр (1852—1913) — австрійський композитор та диригент.
 Карл фон Баєр (1835—1902) — австрійський письменник, що писав під псевдонімом Роберт Бір.
 Конрад Баєр (1828—1897) — австрійський шаховий композитор; теоретик композиції, один з основоположників старонімецької школи в задачі.
 Конрад Баєр (1932—1964) — австрійський письменник та поет, член Віденської групи
 Мігай Баєр (1954) — угорський дипломат, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні.
 Рональд Баєр — американський науковець.
 Удо Баєр (1955) — німецький легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Ульріх Баєр (1947—1988) — німецький боксер, чемпіон Європи.
 Франк Баєр — німецький кінорежисер (НДР).
 Франц Баєр (; 1892—1968) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Франц Баєр (натураліст) — чеський натураліст
 Франц Баєр (письменник) — чеський письменник
 Фредрик Баєр (1837—1922) — данський письменник та політичний діяч.
 Фрідеріка Баєр (1971) — угорська співачка.

Спорт 
 Баєр 04 — німецький футбольний клуб з міста Леверкузен.
 Баєр Джаєнтс — німецький баскетбольний клуб з міста Леверкузен.
 Баєр Дормаген — німецький гандбольний клуб з міста Дормаген.
 Баєр Вупперталь — німецький волейбольний клуб з міста Вупперталь.
 Баєр 05 Юрдінген — назва, під якою з 1953 по 1995 рік виступав німецький футбольний клуб «Юрдінген 05» з міста Крефельд.

Див. також 
 Bayer AG — міжнародний хіміко-фармацевтичний концерн.
 Beyer-Peacock

Німецькі прізвища